Białobłoccy herbu Białynia – polski ród szlachecki
 Białobłoccy herbu Ogończyk – polski ród szlachecki